Marchisotti – cognome italiano
 Giuseppe Marchisotti – calciatore italiano